

Televisione 
 Episodio pilota – la prima puntata di una serie televisiva.
 Pilota – episodio pilota della serie televisiva I segreti di Twin Peaks.
 Pilota – primo episodio della serie televisiva Lost.
 Pilota – primo episodio della serie televisiva Boardwalk Empire - L'impero del crimine.
 Pilota – personaggio della serie televisiva Farscape.
 Piloti – serie televisiva

Trasporti 
 Pilota – conducente di una imbarcazione e, per estensione, anche di altri mezzi terrestri, aerei o spaziali che necessitano di un conduttore.
 Pilota del porto – esperto locale di un porto commerciale che coadiuva il comandante in acque portuali nelle manovre di attracco o partenza
 Pilota – conducente di un aeroplano o di un'astronave.
 Pilota – conducente di un'automobile, moto o altri veicoli da corsa nell'ambito dell'automobilismo
 Pilota di Formula 1
 Pilota automatico – dispositivo meccanico che guida un veicolo senza l'assistenza di un essere umano.

Altro 
 Pesce pilota (Naucrates ductor) – pesce d'acqua salata appartenente alla famiglia Carangidae

Altri progetti